Personen met de achternaam Naessens
Fabrice Naessens,  Belgisch voormalig professioneel wielrenner
Jens Naessens, Belgische profvoetballer
Jet Naessens, Vlaamse actrice
Maurits Naessens, Belgisch bankier
Pascale Naessens, Vlaams fotomodel, presentatrice en schrijfster
Willebrordus Naessens, pianist en pianofabrikant
 Willy Naessens (1939), Belgisch ondernemer en eigenaar van een industriebedrijf
 Willy Naessens (1949), Vlaams ondernemer en voetbalclubvoorzitter